X округ () или Кебања () је један од 23 округа Будимпеште.

Спољашње везе 
 Кебања

Окрузи Будимпеште